VirusBlokAda est un vendeur d'antivirus fondé en 1997 en Biélorussie. En 2010 elle découvre le virus Stuxnet, le premier virus s'attaquant au système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA).

En 2009, Judit Papp déclarent que son logiciel  peut détecter jusqu’à 26 % des virus inconnu alors que Avira dans sa version premium en détecte jusqu’à 67 % et que l'eScan antivirus de Microworld n'en détecte que 8 %.

Références

Liens externes
 Site officiel en Anglais

Logiciel antivirus
Éditeur de logiciel
Entreprise ayant son siège en Biélorussie